

Acronimi 
 Call of Duty  – serie di videogiochi sparatutto in prima persona
 Carrier Onboard Delivery  – identifica le operazioni di trasporto militare da e per unità navali con aerei imbarcati e, per estensione, identifica il ruolo di questi ultimi.
 Cash on delivery  – pagamento in contanti alla consegna, contro assegno
 Chemical oxygen demand  – domanda chimica di ossigeno
 Class of device  – codice numerico a 32 bit che identifica le caratteristiche dei dispositivi bluetooth
 Conciliorum oecumenicorum decreta
 Content on demand  – contenuto su richiesta nell'e-learning

Cinema 
 C.O.D. – film del 1914 diretto da Tefft Johnson
 Pagamento alla consegna (C.O.D.) – film del 1932 diretto da Michael Powell
 C.O.D. – cortometraggio del 2011 diretto da Jonathan Adams

Codici 
 COD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto regionale di Yellowstone, Cody (Stati Uniti d'America)
 COD – codice identificativo del locator di Codogno, radioassistenza per la navigazione aerea
 cod – codice ISO 639-3 della lingua cocama-cocamilla
 COD – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Repubblica Democratica del Congo

Geografia 
 Cape Cod  – capo del Massachusetts (Stati Uniti)

Musica 
 C.O.D.  – gruppo musicale alternative rock italiano
 C.O.D.  – pseudonimo di Raul A. Rodriguez, musicista statunitense
 C.O.D.  – album dei Saint Vitus del 1992 
 C.O.D.  – traccia dell'album discografico For Those About to Rock We Salute You degli AC/DC del 1981